Termin -{Hidroksilaminska reduktaza}- ima više značenja.

 Hidroksilamin reduktaza (NADH)
 Hidroksilamin reduktaza